Мір'яна Лучич-Бароні була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Коріну Мораріу з рахунком 6–2, 6–4]].

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Йоаннетта Крюгер (півфінал)
  Мері Джо Фернандес (2-ге коло)
  Фан Лі (1-ше коло)
  Мір'яна Лучич-Бароні (переможниця)
  Коріна Мораріу (фінал)
  Гала Леон Гарсія (1-ше коло)
  Марія Санчес Лоренсо (1-ше коло)
  Сандра Клейнова (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 Croatian Bol Ladies Open 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998